Luísa Isabel Hermínia Érica Paulina de Waldeck e Pyrmontde (6 de setembro de 187323 de novembro de 1961) foi a filha caçula de Jorge Vítor, Príncipe de Waldeck e Pyrmont e esposa de Alexandre, Príncipe de Erbach-Schönberg.

Início da vida 
Isabel nasceu em Arolsen, Waldeck e Pyrmont. Foi o sétimo filho e a filha caçula de Jorge Vítor, Príncipe de Waldeck e Pyrmont (1831-1893) e sua esposa, a Princesa Helena de Nassau (1831-1888), filha de Guilherme, Duque de Nassau. Ela estava intimamente relacionada à família real holandesa e distantemente relacionada à Família Real Britânica através de sua mãe, uma descendente do Rei Jorge II da Grã-Bretanha.

Ela era irmã de:

 Maria, Princesa de Württemberg (1857-1882), que se casou com Guilherme II de Württemberg.
 Emma, Rainha da Holanda (1858-1934), rainha consorte de Guilherme III da Holanda.
 Helena, Duquesa de Alba (1861-1922) que se casou com o Príncipe Leopoldo, Duque de Alba.
 Friedrich, Príncipe de Waldeck e Pyrmont (1865-1946), último príncipe reinante de Waldeck e Pyrmont.

Casamento e família 
Isabel casou-se em 3 de Maio de 1900, em Arolsen, com Alexandre, Príncipe de Erbach-Schönberg (1872-1944), o filho mais velho de Gustavo, Príncipe de Erbach-Schönberg e da Princesa Marie de Battenberg.
Eles tiveram quatro filhos:

 Princesa Imma de Erbach-Schönberg (11 de Maio de 1901 – 14 de Março de 1947)
 Príncipe Jorge Luís de Erbach-Schönberg (de 1 de janeiro de 1903 – 27 de janeiro de 1971)
 Príncipe Guilherme de Erbach-Schönberg (4 de junho de 1904 – 27 de setembro de 1946)
 Princesa Helena de Erbach-Schönberg (8 de abril de 1907 – 16 de abril de 1979)

Como tia-avó da noiva, ela foi um convidados ao casamento de Juliana da Holanda com o Príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, em 193. 

Quando de sua morte, ela era a última sobrevivente dos filhos do Príncipe Jorge Vítor com Princesa Helena.

Títulos e honrarias 

 6 de setembro de 1873 – 3 de Maio de 1900: Sua Alteza Serena Princesa Isabel de Waldeck e Pyrmont
 3 de Maio de 1900 – 18 de agosto de 1903: Sua Alteza Serena Princesa Isabel, Condessa Alexandre de Erbach-Schönberg
 18 de agosto de 1903 – 29 de janeiro de 1908: Sua Alteza Serena Princesa Alexandre de Erbach-Schönberg
 29 de janeiro de 1908 – 23 de novembro de 1961: Sua Alteza Serena Princesa de Erbach-Schönberg

Ascendência

Notas e fontes 

 thePeerage.com - Luise Elisabeth Hermine Erica Paulista Prinzessin zu Waldeck e Pyrmont
 Genealogics - Leo van de Pas - de- Princesa Isabel zu Waldeck e Pyrmont
 A Casa Real dos Stuart, Londres, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Referência: 351

Nascidos em 1873
Mortos em 1961
Casa de Waldeck e Pyrmont
Princesas de Waldeck e Pyrmont